Blankers ist der Familienname folgender Personen:
 Fanny Blankers-Koen (1918–2004), niederländische Leichtathletin
 Jan Blankers (1904–1977), niederländischer Dreispringer

Siehe auch:
 Blankertz